Limestone (Oklahoma)
Condado de Limestone (Alabama)
Condado de Limestone (Texas)
Ou ainda:
Limestone Creek

Desambiguações de topônimos